Supplique pour être enterré à la plage de Sète, l’album ;
 Supplique pour être enterré à la plage de Sète, la chanson.